Flemming Nielsen kan henvise til flere personer:

 Flemming Nielsen (skuespiller) – dansk skuespiller.
 Flemming Nielsen (fodboldspiller, født 1934) – dansk fodboldspiller.
 Flemming Nielsen (fodboldspiller, født 1954) – dansk fodboldspiller.
 Flemming Nielsen (morder) – dansk morder.